Queens Cemetery (Bucquoy), een Britse militaire begraafplaats in de Franse gemeente Bucquoy
 Queens Cemetery (Puisieux), een Britse militaire begraafplaats in de Franse gemeente Puisieux